Izquierda de los Pueblos fue el nombre que adoptaron varias coaliciones electorales formadas en España para presentarse a sendas elecciones al Parlamento Europeo:

 Izquierda de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1987;
 Izquierda de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1989;
 Los Verdes-Las Izquierdas de los Pueblos, en las elecciones al Parlamento Europeo de 1999.